Tawonga Chimodzi (Lilongué, 26 de agosto de 1988) é um futebolista malauiano que atua como volante.
Desde 2007 joga no Santos Football Club.

Referências
 http://www.zerozero.pt/jogador/chimodzi/2009_2010/ficha/139/default/77445

Futebolistas do Malawi
Futebolistas do Santos Football Club
Naturais de Lilongué